Lîmanske se poate referi la următoarele localități din Ucraina:

Lîmanske, Berezanka, regiunea Mîkolaiiv
Lîmanske, Iakîmivka, regiunea Zaporijjea
Lîmanske, Pavlohrad, regiunea Dnipropetrovsk
Lîmanske, Razdelna, regiunea Odesa
Lîmanske, Skadovsk, regiunea Herson